Fratzscher ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Fratzscher (1904–1987), deutscher Politiker (CDU)
 Lucas Fratzscher (* 1994), deutscher Biathlet
 Marcel Fratzscher (* 1971), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Peter Fratzscher (* 1950), deutscher Film- und Fernsehregisseur
 Wolfgang Fratzscher (1932–2021), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer